Sevada, gènere de plantes quenopodiàcies.
 Sevada al-Djahapi, emir de Manazkert